Jérôme de la Mère de Dieu est un nom en religion qui peut désigner les religieux suivantes :

 Jérôme de la Mère de Dieu (1590-1661) carme déchaux espagnol, militaire converti en Flandre, et auteur d'ouvrages en langue espagnole;
 Jérôme-Gratien de la Mère de Dieu (1545-1614), né Jérôme Gratien, carme déchaux espagnol, général de son ordre, soutien de la réforme carmélitaine menée par Thérèse d'Avila, mais finalement expulsé de l'ordre par Nicolas Doria.

Nom en religion